Вирджиния Гарднер (; род. 18 апреля 1995, Сакраменто) — американская актриса.

Биография 
Вирджиния Элизабет Гарднер родилась 18 апреля 1995 года в Сакраменто. Окончила 8 классов дневной школы Сакраменто Кантри, затем проходила онлайн-обучение.

Работала моделью для «Kohl’s», «Famous Footwear», «Hollister». Дебютировала на телевидении в 2011 году с эпизодической ролью в сериале «Зои Харт из южного штата». С 2013 по 2014 год снималась в сериале «Голдберги». В 2014 году сыграла одну из главных ролей в фильме «Континуум». В 2016 году вышел фильм Дэвида Гордона Грина с её участием — «Козёл». В 2018 году Вирджиния сыграла одну из ролей в хорроре «Хэллоуин», а в 2019 году актриса появилась в драме от Netflix «Все радостные места».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США